Jezioro Tangjiashan – jezioro osuwiskowe w Syczuanie powstałe w wyniku trzęsienia ziemi w 2008 roku
 Tangjiashan, czyli Góra Tangjia – góra od której nazwę wzięło Jezioro Tangjiashan